Tot oder lebendig ist der Titel
 eines Albums von Kool Savas, siehe Tot oder lebendig (Album)

 eines US-amerikanischen Westerns aus dem Jahr 1957, Tot oder lebendig (1957)
 eines ungarischen Historienfilms aus dem Jahr 1979, Tot oder lebendig (1979)
 eines deutschen Fernsehkriminalfilms aus dem Jahr 1987, Tot oder lebendig (1987)